Nodulospora är ett släkte av svampar. Nodulospora ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Nodulospora